Space EduHUB Toruń – centrum edukacyjno-naukowe (w budowie), które będzie popularyzować wiedzę o kosmosie i technologiach kosmicznych z siedzibą w Toruniu.

Lokalizacja 
Centrum będzie znajdować się we wschodniej części miasta, w dzielnicy Mokre, przy ul. Łokietka, w sąsiedztwie Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Młynie Kultury i Centrum Innowacyjnej Edukacji.

Charakterystyka 
W skład Space EduHUB będzie wchodzić budynek główny o powierzchni użytkowej blisko 3 tys. m2, w którym znajdą się m.in.: centrum kontroli space tor, space arena, rock-lab (makiety planetarne) oraz namiot sferyczny - miejsce wdrażania eksperymentów. Będą w nim realizowane projekty, pomysły, rozwiązania naukowców i przedsiębiorców dotyczące odkrywania kosmosu, a także odnawialnych źródeł energii. Na budynku Centrum zaplanowano zainstalowanie teleskopu.   

Budowę Space EduHUB rozpoczęto w styczniu 2022 roku, a jej zakończenie zaplanowano na połowę 2023 roku.

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu

Przypisy 

Muzea i parki edukacyjne w Polsce
Astronautyka